De Brugse Metten is een jaarlijkse vriendschappelijke voetbalwedstrijd in Brugge die door de Belgische voetbalclub Club Brugge wordt georganiseerd in de zomer, voor de aanvang van het reguliere voetbalseizoen. De Brugse Metten worden gespeeld sinds 1976, aanvankelijk als minitoernooi met vier clubs. De naam verwijst naar het historische gebeuren van de Brugse Metten; de winnaar haalt als trofee "De Goedendag" binnen.

In de jaren 70 organiseerden diverse Europese topclubs kleine vriendschappelijk zomertoernooien, als oefenmatch en als galawedstrijden. De organiserende club en drie gastploegen speelden zo in een weekend samen vier wedstrijden. In 1976 organiseerde ook Club Brugge zijn eerst toernooi. Brugge was in die tijd een succesvolle club in Europa, en had een paar maand eerder nog de finale van de UEFA Cup bereikt. De volgende jaren zouden ook andere clubs volgen, zoals het Millenniumtoernooi met RSC Anderlecht en RWDM in Brussel, het Metropooltoernooi met Antwerp FC en Beerschot in Antwerpen en het Tournoi de la Cité Ardente met Standard Luik en Club Luik in Luik. Deze zouden echter na enkele jaren verdwijnen. Het toernooi van Club Brugge werd echter een traditie die bleef bestaan.

Aanvankelijk werden telkens drie buitenlandse clubs uitgenodigd. Omdat dit niet altijd even makkelijk was, werd na verloop van tijd ook regelmatig een Belgische club uitgenodigd, samen met nog twee buitenlandse clubs. In de jaren 80 werd ook tweemaal een nationaal elftal uitgenodigd voor de Brugse Metten.

Bij het 100-jarig bestaan van Club Brugge in 1991 werd FC Barcelona uitgenodigd voor één enkele galawedstrijd. In 1992 speelde men nog eenmaal opnieuw in toernooivorm met drie gastploegen, maar vanaf 1993 werd voor de Brugse Metten voortaan definitief maar één club uitgenodigd waartegen één galawedstrijd werd gespeeld. Het werd immers steeds moeilijker buitenlandse toppers te vinden, en ook de Europese competities begonnen telkens vroeger in het voetbalseizoen.

Palmares 

Club Brugge
Vriendschappelijk voetbaltoernooi